Чемпионат Австрии по футболу 1930/31 () — 21-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб Фёрст. В следующем сезоне будет участвовать 12 команд, поэтому ни одна команда не выбыла.

Клубы-участники 
Десять команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1930/1931 на RSSSF

1930/1931
Футбол в Европе в 1930 году
Футбол в Европе в 1931 году